Не упусти свою любовь! — слоган следующих фильмов:

 «Один день» (США, 2011)
 «Любовь в городе ангелов» (Россия, 2017)